Орловци могу да буду:

 Горњи Орловци, насеље у општини Приједор, Републике Српске, БиХ
 Доњи Орловци, насеље у општини Приједор, Републике Српске, БиХ